Сержа́нтская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сержантская улица — улица в Выборге.
 Сержантская улица — улица в Калининграде.
 Сержантская улица — улица в Москве.

Украина 
 Сержантская улица — улица в Харькове.

См также 
 Сержантская площадь — прежнее название сквера Мужества в Выборге.